Карпаты:

 Карпа́ты — горная система в Центральной Европе.
 Карпаты — горная система на Луне.

Населённые пункты

Россия 
 Карпаты — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.

Украина 
 Карпаты — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Карпаты — посёлок в Перевальском районе Луганской области.

Суда 
 Карпаты — специальный судоподъёмный спасатель, построенный в 1967 году специально для подъёма подводной лодки С-80.

Прочее 
 «Карпаты» — серия мопедов производства Львовского мотозавода.
 «Карпаты» — производственное объединение в Ивано-Франковске.
 «Карпаты» — специальные подразделения КГБ СССР.
 «Карпаты» — всеукраинское государственное многопрофильное издательство.

Спортивные клубы 
 «Карпаты» — женский гандбольный клуб из Ужгорода (Украина).
 «Карпаты» — футбольный клуб из Львова (Украина), основанный в 2020 году.
 «Карпаты» — футбольный клуб из Львова (Украина), расформированный в 2021 году.
 «Карпаты-2» — футбольный клуб из Львова (Украина).
 «Карпаты-3» — футбольный клуб из Львова (Украина).
 «Карпаты» — футбольный клуб из Галича (Ивано-Франковская область, Украина).
 «Карпаты» — футбольный клуб из Каменки-Бугской (Львовская область, Украина).
 «Карпаты» — футбольный клуб из Мукачево (Закарпатская область, Украина).
 «Карпаты» — футбольный клуб из Коломыи (Ивано-Франковская область, Украина).
 «Карпаты» — футбольный клуб из Яремче (Ивано-Франковская область, Украина).
  — футбольный клуб из Кросно (Польша).

См. также 
 «СКА Карпаты» — советский футбольный клуб.
 Карпатос — остров в Эгейском море.
 Карпатское — село в Турковском районе Львовской области Украины.
 «Карпатия» — пассажирский пароход.
 Kárpátia — венгерская рок-группа.

Примечания